Los Juegos Paralímpicos de 1984 puede referirse a:

Juegos Paralímpicos de Nueva York 1984
Juegos Paralímpicos de Innsbruck 1984